Collegio uninominale Lazio 2 - 03 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Lazio 2 - 03 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020